Santa Clara del Mullol, església romànica al poble de Siall, municipi d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
 Església de Santa Clara (Porto), a Porto, Portugal
 Església de Santa Clara, temple ubicat al Saló del Tinell de Barcelona entre 1722 i 1939 (desmantellat) que fou el temple de la comunitat del Convent de Santa Clara de Barcelona